Rivalità (Silver Queen) – film del 1942 diretto da Lloyd Bacon
 Rivalità – film del 1953 diretto da Giuliano Biagetti
 Rivalità – romanzo di Dona Vaughn del 1992, pubblicato nella collana I nuovi bestsellers con il numero 64